Lanthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Evelin Lanthaler (* 1991), italienische Naturbahnrodlerin
 Irmgard Lanthaler (* 1964), italienische Naturbahnrodlerin
 Kurt Lanthaler (* 1960), Südtiroler Schriftsteller
 Sandra Lanthaler (* 1984), italienische Naturbahnrodlerin